Ян Гамбург ( — Джан Хэмбург; ,  — , , Франция) — канадский скрипач российского происхождения. Сын Михаила Гамбурга, второй по старшинству из братьев Гамбург.

С 1890 года вместе с семьёй жил в Лондоне. Учился у Августа Вильгельми, Эмиля Соре, Отакара Шевчика, Эжена Изаи. Дал первый концерт в 1905 году в Берлине, затем широко концертировал по Европе как солист и в составе семейного трио (с братьями Марком и Борисом); выступал также во главе струнного квартета, в котором на альте играл Лайонел Тертис. 

В 1910 году вместе с отцом и братом Борисом обосновался в Торонто и до 1920 года преподавал в Консерватории Гамбурга, основанной его отцом. Затем Ян Гамбург предпочёл сольную карьеру и в дальнейшем жил в США, Великобритании, Франции, Италии, активно концертируя. Гамбург подготовил оксфордское 1934 года издание сонат и партит Баха для скрипки соло, опубликовал ряд скрипичных переложений музыки Баха и Шопена.

Примечания

Ссылки 
 Биография и иллюстрации на сайте Консерватории Гамбурга

Скрипачи Канады
Академические музыканты Канады